Olivier Bordas (né le ) est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évoluait en position de centre.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1988-1989 || Diables noirs de Tours  || Nationale 1A
|| 18 || 2 || 3 || 5 || 4 || 12 || 4 || 8 || 12 || 2 
|-
| 1989-1990 || Flammes bleues de Reims || Nationale 1A
|| 35 || 19 || 19 || 38 || 14 || || || || || 
|-
| 1990-1991 || Flammes bleues de Reims || Ligue nationale
|| 28 || 13 || 16 || 29 || 2 || 3 || 2 || 2 || 4 || 0 
|-
| 1991-1992 || Flammes bleues de Reims || Élite 
|| 34 || 14 || 13 || 27 || 8 || || || || || 
|-
| 1992-1993 || Flammes bleues de Reims || Nationale 1
|| 35 || 18 || 26 || 44 || 4 || || || || || 
|-
| 1993-1994 || Flammes bleues de Reims || Nationale2
|| 19 || 19 || 19 || 38 || 2 || 6 || 7 || 7 || 14 || 24
|-
| 1994-1995 || Albatros de Brest || Élite 
|| 27 || 2 || 10 || 12 || 12 || 9 || 2 || 3 || 5 || 2 
|-
| 1995-1996 || Albatros de Brest || Élite 
|| 24 || 4 || 7 || 11 || 10 || 11 || 0 || 1 || 1 || 12 
|-
| 1996-1997 || Albatros de Brest || Élite 
|| 19 || 1 || 5 || 6 || 4 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0

Références 

Naissance en juin 1968
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Viry-Châtillon Essonne Hockey
Joueur du Hockey Club de Reims
Joueur du Brest Albatros Hockey
Joueur de l'Association des sports de glace de Tours
Attaquant de hockey sur glace